Оштрељ може бити:

 Оштрељ (Бор), насељено мјесто у општини Бор, Борски управни округ, Република Србија
 Оштрељ (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Острељ, насељено мјесто у општини Бијело Поље, Република Црна Гора